Meschosjorny (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Meschosjorny (Tscheljabinsk), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Tscheljabinsk

 Meschosjorny (Astrachan), ländliche Siedlung in der Oblast Astrachan
 Meschosjorny (Leningrad), ländliche Siedlung in der Oblast Leningrad